Александр Махнач:
 Махнач, Александр Викторович (род. 1966) — российский музыкант и певец, участник групп «Юго-Запад» и «Бивни».
 Махнач, Александр Семёнович (1918—2006) — советский геолог, академик Национальной академии наук Белоруссии, доктор геолого-минералогических наук, профессор.